Корін Ерме (фр. Corinne Hermès, уродж. Корін Міллер (фр. Corinne Miller); народилася 16 листопада 1961, Ланьї-сюр-Марн) — французька співачка.
 Ерме, Ерме́ (фр. Hermé) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення — 624 осіб (2011).
 Меній-Ерме, Мені́й-Ерме́ (фр. Ménil-Hermei) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Орн.